Срджан Дими́тров (, ; 28 июля 1992, Нови-Сад) — сербский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Окжетпес».

Карьера 
В 2009 году в возрасте 17 лет дебютировал в первой лиги Сербии за футбольный клуб «Инджия». Сыграв 3 матча, помог команде победить в чемпионате и выйти в Суперлигу. В Суперлиге сыграл 15 матчей. В сезоне 2011/2012 и 2012/2013 становился лучшим бомбардиром команды.

В 2013 году перешёл в сербский футбольный клуб «Напредак».

Достижения 
«Инджия»
 Победитель первой лиги Сербии: 2009/10.

Статистика выступлений в чемпионатах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте mtkbudapest.hu

Футболисты Сербии
Игроки ФК «Инджия»
Игроки ФК «Напредак»
Игроки ФК РФШ
Игроки ФК «Биркиркара»
Игроки ФК «Убон Юнайтед»
Игроки ФК МТК
Игроки ФК «Младост» Нови-Сад